Бык на крыше — многозначное понятие. Возможные значения:

 «Бык на крыше» — парижский мюзик-холл, бывшее кабаре, основанное в 1921 году.
 «Бык на крыше» — балет Дариуса Мийо.